Серге́й Шевчу́к:
 Шевчук, Сергей Анатольевич (род. 1990) — украинский футболист; чемпион Европы.
 Шевчук, Сергей Владимирович (род. 1955) — народный депутат Украины.
 Шевчук, Сергей Николаевич (род. 1985) — украинский футболист.